Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale John McEnroe 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 John McEnroe (finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Ilie Năstase (primo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Christopher Mottram (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1979